

Musique 
Les Fleurs du mal, album de Léo Ferré paru en 1957 ;
Les Fleurs du mal (suite et fin), album posthume de Léo Ferré enregistré en 1976-1977 et publié en 2008 ;
Fleurs du mal, une chanson de Stéphanie de Monaco, sortie en 1986 sur son album Besoin, et dédiée à Paul Belmondo ;
Les Fleurs du Mal, album du groupe Therion paru en 2012.

Cinéma 
Les Fleurs du mal, film de Jean-Pierre Rawson sorti en 1991 ;
La Fleur du mal, film de Claude Chabrol sorti en 2003 ;
Fleurs du mal, film de David Dusa sorti en 2011.

Autres 
Les Fleurs du mal, recueil de poèmes de Charles Baudelaire publié en 1857 ;
En référence aux poèmes de Baudelaire Pascal Obispo sort en 2006, un album et une chanson intitulés  Les Fleurs du bien ;
Les Fleurs du mal, manga de Shūzō Oshimi, paru entre 2009 et 2014 au Japon.
Les Fleurs du mal, Harmonie du soir et La Beauté lus et commentés par Tina Noiret.